Serie A 1970-1971 – edizione del campionato di calcio italiano
 Serie A 1970-1971 – edizione del campionato di pallacanestro femminile italiano
 Serie A 1970-1971 – edizione del campionato di pallacanestro maschile italiano
 Serie A 1970-1971 – edizione del campionato di pallamano maschile italiano
 Serie A 1970-1971 – edizione del campionato di pallavolo femminile italiano
 Serie A 1970-1971 – edizione del campionato di pallavolo maschile italiano
 Serie A 1970-1971 – edizione del campionato di rugby a 15 italiano